Рени може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Рени – град в Украйна, Одеска област, на р. Дунав
 Рени – старо име на град Таранагар в Индия, щата Раджастан
 (1792) Рени – астероид

Хора 
 Рени – лично или фамилно име (имен ден на 8 ноември)
 Рени Гайтанджиева или само Рени (р. 1969) – българска попфолк певица
 Рени Йорданова (р. 1953) – българска гребкиня
 Гуидо Рени (1575-1642) – италиански художник